Álvaro Peña (futbolista bolivià) (1965)
 Álvaro Peña Herrero (Bilbao, Biscaia, 1991), futbolista basc que juga com a migcampista